Angra Pequena steht für:

 portugiesischer Name von Lüderitzbucht
 Angra Pequena (Liebenwalde), Wohnplatz von Liebenwalde, Landkreis Oberhavel, Brandenburg